Nord Stream может означать:
 Nord Stream () — газопровод между Россией и Германией по дну Балтийского моря.
 Nord Stream — швейцарская компания, созданная для управления строительством и эксплуатацией газопровода Nord Stream.

См. также 

 Северный поток (значения)